Lwowski bezeichnet:

 eine städtische Siedlung in Russland, siehe Lwowski (Russland)

Lwowski ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Lwowski (* 1939), deutscher Jurist
 Hermann Lwowski (1877–1952), deutscher Bergwerksdirektor
 Vera Lwowski (* 1923), deutsche Tierbildhauerin
 Victor Lwowski (1841–1917), deutscher Maschinenfabrikant
 Walter Lwowski (1882–1963), deutscher Eisenhüttenmann